Сенеж — селище сільського типу в Солнечногорському районі Московської області РФ
 Сенеж — озеро в Солнечногорському районі Московської області РФ

 «Сенеж» — автоматизована система управління командного пункту ППО.

Багатозначні топоніми